

Cinema 
 Dimmi di sì! (Ich liebe dich) – film del 1938 diretto da Herbert Selpin
 Dimmi di sì (Dis-moi oui...) – film del 1995 diretto da Alexandre Arcady
 Dimmi di sì (Di que sí) – film del 2004 diretto da Juan Calvo

Musica 
 Dimmi di sì – album di Valeria Visconti del 1995
 Dimmi di sì – singolo dei Pooh del 1999 tratto dall'album Un posto felice

Altro 
 Dimmi di sì – programma televisivo del 2011